Гаспар (Каспар) де Крайер (; ) — фламандский ; мастер исторический и портретной живописи; представитель Антверпенской школы; способствовал распространению стиля Питера Пауля Рубенса — одного из основоположников искусства барокко.

Биография 

Гаспар де Крайер родился 18 ноября 1584 года в городе Антверпене в семье Гаспара де Крайера Старшего, художника-декоратора и торговца произведениями искусства. Его мать Кристина ван Абшовен (или Апшовен) происходила из семьи художников, которые в то время пользовались определённой славой, но в настоящее время их работы почти не известны. 

 

Вместо того, чтобы оставаться в Антверпене, Крайер искал возможности в столице Брюсселе. Считается, что он учился у , придворного художника губернаторов Испанских Нидерландов Альберта VII, эрцгерцога Австрии и Изабеллы Клары Евгении. Он стал мастером Брюссельской гильдии Святого Луки в 1607 году. С 1611 по 1616 год занимал пост декана Гильдии и был членом городского совета Брюсселя в 1626–1627 годах.

С 1635 по 1641 год Гаспар де Крайер состоял придворным живописцем короля; позднее он переселился в Гент и провел там последние годы своей жизни. 

А. А. Неустроев, на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, описал творчество К. де Крайера следующими словами:
«Несмотря на влияние, оказанное на него Рубенсом, он, тем не менее, должен считаться вообще эклектиком. Уступая Рубенсу в универсальности, поэтичности и силе таланта, он, в лучших из своих многочисленных произведений, весьма неодинаковых впрочем, в отношении достоинства, отличается спокойным благородством чувства, широким, свободным стилем композиции и драпировок, тщательностью рисунка, естественностью экспрессии и стремлением к красоте; колорит его, конечно, слабее Рубенсовского. Занимался он преимущественно религиозной живописью».

Среди наиболее известных работ Гаспара де Крайера были: большой алтарный образ: «Богородица в славе» (в церкви Святого Мартина в Альсте), «Мученики, погребаемые заживо», «Богородица со святыми», «Поклонение пастырей», «Взятие Святой Екатерины на небо», «Положение во гроб», «Апофеоза Святой Розалии», «Мучение Святого Лаврентия» и оставшееся неоконченным «Мучение Святого Власия».

Гаспар де Крайер умер 27 января 1669 года в городе Генте.

Примечания

Литература 
 
 Crayer, Kaspar de // Allgemeine Deutsche Biographie .
 Kurt Zoege von Manteuffel. Crayer, Jaspar oder Caspar de. In: Ulrich Thieme (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 8: Coutan–Delattre. E. A. Seemann, Leipzig 1912, S. 70–72 (Textarchiv – Internet Archive).
 Traude Castor. Crayer (Craeyer), Gaspard (Caspar; Gaspard II; Jasper). In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 22, Saur, München u. a. 1999, ISBN 3-598-22762-0, S. 208–210.

Ссылки 

 CRAYER, Gaspard de.

Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Члены Гильдии Святого Луки (Брюссель)
Придворные художники
Фламандские живописцы (до 1830)